Ниже представлен список главных тренеров, выигравших Межконтинентальный кубок по футболу. Турнир проводился с 1960 по 2004 год между клубными чемпионами Южной Америки (обладатели Кубка Либертадорес) и Европы (победители или финалисты Кубка европейских чемпионов/Лиги чемпионов). Дважды, в 1975 и 1978 годах, турнир не проводился. С 1980 года неизменно проходил в Японии и спонсировался корпорацией Toyota, давшей главному трофею своё название ().

Первым тренером, выигравшим Межконтинентальный кубок в 1960 году с мадридским «Реалом», стал Мигель Муньос. Уже в следующем году первую победу для южноамериканских команд принёс тренер уругвайского «Пеньяроля» Роберто Скароне.

Как и в случае с Кубком Либертадорес, аргентинские тренеры занимают первое место по общему количеству побед в Межконтинентальном кубке — 11 титулов, причём первые две победы аргентинский специалист Эленио Эррера одержал в 1964 и 1965 годах, тренируя европейскую команду — миланский «Интернационале». Второе место по числу побед занимают уругвайские специалисты — семь титулов. По шесть трофеев у итальянских и бразильских специалистов.

Аргентинский тренер Карлос Бьянки является самым титулованным специалистом в истории турнира — впервые он выиграл МК с «Велес Сарсфилдом» в 1994 года, а затем дважды побеждал с «Бокой Хуниорс». Он же является единственным тренером, который выигрывал кубок с разными командами. Ещё четверо специалистов завоёвывали трофей по два раза — Лула, Эленио Эррера, Арриго Сакки и Теле Сантана, — причём лишь один из них, итальянец Ариго Сакки, тренировал европейский клуб («Милан» в 1989 и 1990 годах).

Три человека выигрывали Межконтинентальный кубок и в качестве игрока, и в качестве тренера, а именно: Луис Кубилья (как игрок в 1961, 1971 годах, как тренер — в 1979 году), Хуан Мартин Мухика (1971 и 1980 годы) и Джованни Трапаттони (1969 и 1985 годы).

В 1974 году Луис Арагонес вывел мадридский «Атлетико» в финал Кубка европейских чемпионов, но уступил там мюнхенской «Баварии». Западногерманская команда отказалась от участия в МК и Арагонес сумел завоевать трофей, тренируя команду, которая не являлась клубным чемпионом своего континента — это был единственный подобный случай в истории турнира.

С 2005 года на смену Межконтинентальному кубку пришёл Клубный чемпионат мира ФИФА.

Список победителей по годам

Главные тренеры по гражданству 
В этой таблице указано количество побед по гражданству главных тренеров.

Комментарии

Примечания

Ссылки 
 

Межконтинентальный кубок по футболу
Межконтинентальный кубок